Animals:
Hylesinus oleiparda: Coleòpter paràsit de l'olivera.
 Geografia:
Roja, localitat de l'Uruguai, ubicada al departament de Durazno.
 Plantes:
 Rubia tinctorum: Vegeu roja
 Rubia peregrina: Vegeu rogeta
 Varietat d'olivera: Vegeu morrut
 Geografia:
 Roja (Letònia): població del municipi de Roja a Letònia.
 Municipi de Roja: municipi de Letònia.

''Vegeu també roig